Le qualificazioni del singolare maschile dell'Australian Open 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Radek Štěpánek (qualificato)
  Frances Tiafoe (qualificato)
  Jozef Kovalík (primo turno)
  Yūichi Sugita (secondo turno)
  Nicolás Kicker (primo turno)
  Bjorn Fratangelo (qualificato)
  Stefan Kozlov (primo turno)
  Benjamin Becker (primo turno)
  João Souza (primo turno)
  Lukáš Lacko (qualificato)
  Evgeny Donskoy (ultimo turno)
  Alessandro Giannessi (primo turno)
  Tarō Daniel (secondo turno)
  Tobias Kamke (secondo turno)
  Marius Copil (primo turno)
  Marco Chiudinelli (primo turno)

  Arthur De Greef (primo turno)
  Denis Kudla (ultimo turno)
  Vasek Pospisil (primo turno)
  Rajeev Ram (ultimo turno)
  Ernesto Escobedo (qualificato)
  Peter Polansky (ultimo turno, Lucky Loser)
  Henri Laaksonen (primo turno)
  Andrej Martin (primo turno)
  Tim Smyczek (ultimo turno)
  Julien Benneteau (ultimo turno)
  Norbert Gombos (primo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
  Gō Soeda (qualificato)
  Vincent Millot (secondo turno)
  Thomas Fabbiano (qualificato)
  Roberto Carballés Baena (secondo turno)

Qualificati 

  Radek Štěpánek
  Frances Tiafoe
  Gō Soeda
  Andrej Rublëv
  Alexander Bublik
  Bjorn Fratangelo
  Ernesto Escobedo
  Ivan Dodig

  Thomas Fabbiano
  Lukáš Lacko
  Noah Rubin
  Luca Vanni
  Jürgen Melzer
  Blake Mott
  Alex Bolt
  Reilly Opelka

Lucky loser 

  Peter Polansky

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2017